Magic Box – musicista italiano di musica dance
 Magic Box – album dei The Loved Ones del 1967
 Magic Box – album dei Bel Canto del 1996
 Magic Box – album dei Rational Youth del 2013

Pagine correlate 
The Magic Box